Astennu – figura della mitologia egizia
 Astennu – nome d'arte di Jamie Stinson, musicista australiano